Kalk (von lateinisch calx) steht für:

Chemie:
 Calciumcarbonat, CaCO3, kohlensaurer Kalk, chemische Verbindung
 Calciumoxid, CaO, gebrannter Kalk, Branntkalk, Ätzkalk, ungelöschter Kalk, ätzende Verbindung
 Calciumhydroxid, Ca(OH)2, gelöschter Kalk, Löschkalk, Kalkhydrat, Kalkwasser, ätzende Verbindung

in technischen Anwendungen:
 Baukalk, Baustoff
 Kalkmörtel, ein zähflüssiger Baustoff zum Verkleben und Verputzen
 Kalkablagerung, Verkalkung
 Kesselstein, Form der Verkalkung in Haushalt und Technik

Geologie:
 Kalkstein

Orte:
 Kalk (Köln), Stadtteil Kölns
 Köln-Kalk (Stadtbezirk), Stadtbezirk Kölns

Kalk ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kalk (1902–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Otto Kalk (1895–1973), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Klaus-Rainer Kalk (* 20. Jahrhundert), deutscher Datenschutzexperte

Siehe auch:
 Blaukalk (Rückstand der Acetylenherstellung)
 Sumpfkalk (aufgeschlämmter Löschkalk)

 Calc (Begriffsklärung)